Кусту́ () — французская фамилия.

Фамилия, в частности, семьи известных скульпторов (хронологический список):
 Кусту, Никола (1658—1733) — французский скульптор.
 Кусту, Гийом (старший) (1677—1746) — французский скульптор, брат предыдущего; автор скульптур «Кони Марли» (украшают главную площадь Парижа).
 Кусту, Гийом (младший) (1716—1777) — французский скульптор, сын и ученик предыдущего.